Segarra, comarca administrativa de Catalunya.
 Altiplà de la Segarra: altiplà central.
 Segarra: entitat de població de l'Uruguai.